Влади́мир Ивано́вич Козло́вский (1867,  — 1930, ) — русский живописец, импрессионист московской и киевской школ, иллюстратор.

Биография 
В возрасте 13 лет, Владимир Козловский поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, второй центр художественного образования Империи, который направил традиции петербургской Академии Художеств на формирование московской школы живописи. Большое влияние на начинающего художника оказал Алексей Кондратьевич Саврасов, руководивший пейзажной мастерской училища, а также сменивший его на этом посту Василий Дмитриевич Поленов, который сразу стал любимым преподавателем студентов. В поленовском жанре лирического пейзажа писал свои первые работы и Козловский, что можно увидеть на примере его картины «На Волге» 1888 г. Вместе с Козловским, в классе «пейзажистов» под руководством Василия Поленова учились Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Валентин Серов и другие будущие художники московской школы. Именно от Поленова студенты впервые услышали об импрессионистах и познакомились с репродукциями картин французских мастеров. Это знакомство стало знаковым для будущего творчества Коровина, Серова, Левитана, Козловского и ряда других художников конца 19 века. В 1886 году, после восьми лет обучения, Владимир Козловский окончил училище в звании неклассного художника.

Вернувшись домой в Киев, Козловский был принят в члены Киевского общества поощрения художеств (1890—1896) и стал одним из основателей так называемых «Весенних выставок» в Киеве, которые проводились с 1892 года. На конкурсах Киевского общества поощрения художников Владимир получил третью премию за картину «Тихая обитель» (1892), вторую премию за полотно «В родных краях» (1893) и, наконец, первую премию — за картину «Полдень» (1894). В этом же 1894 году картина «Сосновый бор» Козловского получила признание на V Выставке Товарищества Южнорусских Художников (ТЮРХ) в Москве. Как писали критики об этой выставке 

В своей работе, художник соединил уроки лирических пейзажей Саврасова и Поленова с жанровыми линиями Перова и Прянишникова, наполняя украинскую природу сценками из народной жизни. Произведения Козловского экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове, Житомире, Кисловодске, Екатеринодаре. Жители этих городов имели возможность познакомиться с его картинами «Октябрьские сумерки», «В город», «Над обрывом», «Семья» в 1914 году и «Олеся», «По Киево-Житомирскому шоссе», «Мальвы», «В брод», «Тяга» — в 1915-м. В 1915 году Владимир Козловский стал одним из основателей Общества художников-киевлян (1914—1919), а также секретарем и членом правления этого общества. В качестве секретаря ОХК, Козловский вел переписку с множеством музеев и галерей страны, лично способствуя привлечению многих талантливых киевских художников к выставкам. Несколько произведений художника, в том числе картины «Зима», «Рыбаки», «Полдень», «Дорога на Житомир», «У реки» были изданы в виде открыток Киевскими издательствами «Рассвет» и «День», ознакомившие с работами Козловского вся страну. В этом же году, в Праге был издан альбом репродукций картин известных киевских художников, включающий в себя работы И. С. Ижакевича, М. Г. Бурачека, Е. К. Вржеща, В. М. Галимского, Л. В. Брюммера, О. С. Романова, В. М. Фельдмана, В. И. Козловского и Т. В. Попельского.

На юбилейной выставке, организованной в Киеве в 1916 году, экспонировались «Софийская площадь», «Утро на хуторе», «Зимний вечер», «Дворник», «Любители», «Олеся», «Мальвы», и другие произведения Владимира Козловского. Последним годом полноценного признания художника был 1918, когда он принял участие в благотворительной выставке в пользу студентов в мае 1918 года в Киеве, в актовом зале университета. На выставке были представлены произведения традиционных и 19 новых художников, писавших в революционном жанре авангарда. С каждым новым годом после Октябрьского переворота положение русских импрессионистов все больше усложнялось, начиналась травля. Их искусство оказалось ненужным новой России, импрессионизм сравнивался с субъективным буржуазным идеализмом, самым худшим грехом для марксиста. Роковыми для истории обществ российских художников стали 1919—1920 годы, когда многие художники, не ожидая ничего хорошего от грядущих перемен, эмигрировали за границу. Коровин, Бенуа, Бакст, Добужинский, не счесть им числа. Оставшихся на родине ждало забвение. Все 1920-е годы художник Козловский оставался в Киеве, иллюстрируя детские книги для Киевских издательств, которые раньше издавали открытки с его картинами. Умер Владимир Иванович в 1930 году, и был похоронен на Старом Байковом кладбище города Киева.

Некоторые Работы

Примечания

Ссылки 
 Козловский Владимир Иванович — Аукционный дом Korners
 Каталог Открыток — Козловский Владимир Иванович
 Художники // Козловский Владимир Иванович
 РГАЛИ.ф.680 Училище живописи, ваяния и зодчества. Личное дело Козловского Владимира Ивановича
 Детские иллюстрации В. И. Козловского
 Устав общества художников-киевлян
 Владимир Козловский на сайте Библиотеки Украинского Искусства

Художники Российской империи
Художники XIX века
Художники СССР
Художники-импрессионисты
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества